Выборы Президента США 2020 года в Алабаме состоялись во вторник, 3 ноября 2020 года, в рамках президентских выборов 2020 года в Соединённых Штатах Америки. Избиратели Алабамы назначили выборщиков, которые представили их голос в Коллегии выборщиков 14 декабря 2020 года. Алабама имеет 9 голосов выборщиков.

В 2016 году Дональд Трамп выиграл Алабаму с большим отрывом. Штат голосовал за республиканского кандидата на всех выборах, начиная с 1980 года.

В 2020 году Дональду Трампу удалось повторить успех в Алабаме.

До выборов все четырнадцать организаций, делавших прогнозы, прочили победу Трампу. Согласно экзитполам, проведенным , на стороне Байдена было 89% афроамериканских избирателей. Трамп доминировал в республиканских округах, а также пользовался популярностью среди белых евангелистов. Кандидат от Республиканской партии набрал 72 процента голосов среди белокожего населения Алабамы.

Выборы 2020 года стали первыми с 1992 года, когда Алабама и соседний штат Джорджия не проголосовали за одного и того же кандидата.

История 
Алабама вошла в состав США в декабре 1819 года и участвовала во всех выборах с 1820 года, за исключением 1864 года (из-за своего отделения). Как и большинство южных штатов, Алабама была оплотом демократов от Реконструкции до 1950-х годов. Южные демократы всегда были более консервативны, чем их более либеральные северные сограждане. В 1960 году шесть из 11 избирателей Алабамы отдали свои голоса за Гарри Бёрда, несмотря на то, что Джон Кеннеди выиграл всенародное голосование штата.

Существенный перелом в голосовании в Алабаме, которая отдавала свои голоса демократам, произошёл в 1960-х годах. Он был обусловлен беспокойством белых консервативных избирателей по поводу внедрения законопроекта о гражданских правах, способствовавшего расширению прав расовых меньшинств. Реакцией этому послужила электоральная переориентация штата. Республиканские кандидаты выигрывали штат с перевесом более чем на 20 пунктов с 2004 года, включая почти 28%-й перевес Дональда Трампа в 2016 году.

С 1972 года у Алабамы девять голосов выборщиков. После выборов 2020 года этот показатель может снизиться до восьми.

Внутрипартийные выборы 
Праймериз обеих партий состоялись в супервторник, 3 марта 2020 года.

Праймериз Республиканской партии  
Бывший губернатор Массачусетса Билл Уэлд был соперником действующего президента Дональда Трампа на республиканских праймериз. Трамп получил 96,22% голосов и всех 50 делегатов, в то время как Уэлд набрал только 1,52% голосов. Остальные 2,27% голосов составили неучтённые голоса.

Наибольшую долю голосов Трамп набрал в округе Вашингтон (99,3%), а Уэлд — в округе Мадисон (3,6%).

Праймериз Демократической партии  

Как и в большинстве штатов юга США, около 50% электората Демократической партии Алабамы составляют афроамериканцы. По данным экзитполов CNN, 72% темнокожего населения поддержали Байдена. Лучшие результаты на уровне округов были показаны в Чёрном поясе штата, исторически демократическом регионе, в котором высока доля афроамериканцев, что объясняется распространением рабства в этом регионе до эмансипации. Байден набрал 67% голосов избирателей возрастной группы от 45 до 64 лет, а также 78% среди граждан старше 65 лет.

Наибольшую долю голосов Байден набрал в округах Барбор и Перри (75%).

Опросы

Результаты

Общие

Кандидаты от Республиканской и Демократической партий США

Кандидаты третьих партий США

Экзитпол

Associated Press 
Опрос проводился Чикагским университетом для агентства «Ассошиэйтед Пресс». Были опрошены 1905 избирателей. Данные скорректированы относительно фактических результатов выборов.

Примечания 

Алабама
Политика Алабамы
События в Алабаме